El robo del siglo se puede referir a:

 The Bank Job, película estadounidense de 2008 dirigida por Roger Donaldson, titulada en español como El robo del siglo;
 El robo del siglo (película de 2020), película argentina de 2020 dirigida por Ariel Winograd;
 El robo del siglo (serie de televisión), serie de televisión colombiana de 2020 distribuida por Netflix.